Diosso peut désigner :
 Diosso, un village du département de Karangasso-Vigué, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Diosso, un village du district de Hinda, dans le département du Kouilou en République du Congo.

Homonymie de localités